Elisabetta Cametti – scrittrice italiana
 Ottaviano Cametti – matematico italiano